«Отпечаток человеческой души (каталог коллекции книжных знаков)» — каталог коллекции книжных знаков тульского библиофила, коллекционера и исследователя книжных знаков Эдуарда Даниловича Гетманского в десяти томах. Оно представляет собой научное описание самого большого ныне в России собрания малой графики, которое включает в себя около 50 тысяч графических миниатюр советского периода (1917—1991). Каталог личной коллекции книжных знаков включает в себя материал об экслибрисных коллекциях и коллекционерах царской России и Советского Союза, судьбе отечественных коллекций и их владельцев, отношении к ним государства и власти, а также страницы по истории книжного знака, с описанием шедевров, как мировой, так и отечественной малой графики. Экслибрисы, неся на себе до известной степени отпечаток вкуса, стиля техники и духа времени, как зеркало отражают в уменьшенном виде художественные стремления соответствующей эпохи искусства. Уникальную коллекцию книжных знаков Э. Д. Гетманского, поскольку в ней отображен многоликий мир профессий, увлечений, интересов, литературных пристрастий многих тысяч людей, по праву можно назвать своеобразной энциклопедией, раскрывающей облик и самих людей, и эпохи, в которой они жили. Экслибрис бесспорно, библиофильский исторический документ. Данная десяти-томная монография включает в себя описание экслибрисов по художникам и даёт не только информацию о том, что изображено и написано на экслибрисе, но также и информацию о художнике и знаковладельце. Читатель встретит в этом труде имена многих известных в России и ми-ре людей, которые книги своих домашних библиотек украшали книжными знаками. У книги есть одно несомненное преимущество перед своим владельцем, она часто переживает последнего. Но имя библиофила не расстается с книгой, оно продолжает жить в экслибрисах, украшавших его книги.

Монография 
«Отпечаток человеческой души (каталог коллекции книжных знаков)» в десяти томах. Т.1. Тула. «Тульский полиграфист». 2012. 600 с.; Т.2. Ту-ла. «Тульский полиграфист». 2012. 600 с.; Т.3. Тула. «Тульский полиграфист». 2012. 600 с.; Т.4. Тула. «Тульский полиграфист». 2012. 600 с.; Т.5 Тула. «Тульский полиграфист». 2013. 600 с.; Т.6. Тула. «Тульский полиграфист». 2013. 600 с.; Т.7. Тула. «Тульский полиграфист». 2013. 600 с.; Т.8. Тула. «Тульский полиграфист». 2013. 600 с.; Т.9. Тула. «Тульский полиграфист». 2014. 600 с.; Т.10. Тула. «Тульский полиграфист». 2014. 600 с. ISBN 5-85217-106-5.

Источники 
 Единый электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) и Музея книги при РГБ.

 Электронный каталог РНБ.

 Авторы — дарители Российской национальной библиотеки.

Литература 
 Г. В. Михайлин «Каталоги выставок книжного знака Э. Д. Гетманского (1974—1990)».

 М. А. Волчкова «Э. Д. Гетманский. Жизнь в искусстве экслибриса». Сборник материалов научно-практической конференции «Гений места: Выдающиеся деятели тульского края — городу и миру» Тула 2014..

 Российский экслибрисный журнал Международного союза книголюбов и Российской ассоциации экслибриса. Том 27. 2019..

Примечания 

Графика
Энциклопедии России
Энциклопедии на русском языке